Voje je lahko:

Voje, ledeniška dolina v Bohinju
Voje, desni pritok reke Pšata
Voje, priimek več znanih ljudi